Голубков — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Голубков, Анатолий Сергеевич (род. 1988) — российский и казахстанский хоккеист с мячом.
 Голубков, Владимир Александрович (1962—2015) — советский и российский гандболист и тренер.
 Голубков, Всеволод Филиппович (1925—2002) — Герой Советского Союза.
 Голубков, Дмитрий Николаевич (1930—1972) — русский писатель, поэт, живописец.
 Голубков, Игорь Викторович (род. 1963) — советский и российский тренер по боксу.
 Голубков, Илья Васильевич (1924—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Голубков, Николай Николаевич (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Голубков, Платон Васильевич (1786—1855) — русский купец, благотворитель, коллежский советник.

Голубкова 
 
 Голубкова, Ариадна Николаевна (1928—2016) — советский и российский музыковед-историк, писатель.
 Голубкова, Маремьяна Романовна (1893—1959) — русская сказительница, писательница.
 Голубкова, Нина Сергеевна (1932—2009) — советский и российский учёный лихенолог.

См. также 
 Лёня Голубков — персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ, сыгранный актёром театра и кино Владимиром Пермяковым.
 Голубкова — деревня Верх-Иньвенского сельского поселения Кудымкарского района Пермского края.
 Голубково